Romagne puede referirse a:

 Romagne, comuna francesa situada en Gironda.
 Romagne, comuna francesa situada en Vienne.